Ez a szócikk tartalmazza a 2015-ös Australian Open női páros mérkőzéseit.

A címvédő a Kristina Mladenovic−Daniel Nestor francia-kanadai páros volt, ezúttal azonban a döntőben 6−4, 6−3 arányban alulmaradtak a Martina Hingis−Lijendar Pedzs svájci-indiai párossal szemben.

Kiemeltek
  Szánija Mirza /  Bruno Soares (Elődöntő)
  Katarina Srebotnik /  Marcelo Melo (Negyeddöntők)
  Kristina Mladenovic /  Daniel Nestor (Döntő)
  Andrea Hlaváčková /  Alexander Peya (Negyeddöntők)
  Cara Black /  Juan Sebastián Cabal (Negyeddöntők)
  Jaroszlava Svedova /  Nenad Zimonjić (Első kör)
  'Martina Hingis /  Lijendar Pedzs (Bajnok)
  Květa Peschke /  Marcin Matkowski (Első kör)

Főtábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források
Főtábla eredményei

V2